Слав Караславов може да се отнася за:

 Слав Христов Караславов, български писател и поет (1932-2002)
 Слав Георгиев Караславов, български писател, сценарист и журналист (1932-2000)